Tettigoniomyia är ett släkte av tvåvingar. Tettigoniomyia ingår i familjen blomsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Blomsterflugor
Tettigoniomyia